Chifflet of Chiflet was een familie van geleerden uit de Franche-Comté in de 16e en 17e eeuw. Ze waren loyale beschermelingen van het Habsburgse hof in Brussel.

Stamboom 
De vereenvoudigde stamboom van de familie ziet er als volgt uit:

Laurent Chifflet († 1575), raadsheer in het Parlement van Dole, rector van de Universiteit van Dole, geadeld in 1552
Claude Chifflet (1541-1580), rechtsgeleerde en professor 
Constant Chifflet (1579-1667), professor en rector aan de Universiteit van Dole
Pierre Chifflet († 1574), klerk en kapelaan
Jean I Chifflet (1550-1602), arts te Besançon, getrouwd met Marguerite Poutier, met wie hij tien kinderen had
Jean-Jacques Chifflet (1588-1673), geleerde en arts, getrouwd met Jeanne de Maubouhans
Jules Chifflet (1610-1676), kanunnik in Besançon, abt van Balerne, kanselier van de Orde van het Gulden Vlies
Jean II Chifflet (1614-1666), kanunnik in Besançon en Doornik, auteur
Henri-Thomas Chifflet, numismaat, aalmoezenier van koningin Christina van Zweden
Philippe-Eugène Chifflet
Pierre-François Chifflet (1592-1682), jezuïet, hagiograaf en historicus
Philippe II Chifflet (1597-1657), prior van Bellefontaine, abt van Balerne
Laurent Chifflet (1598-1658), jezuïet en auteur
Philippe I Chifflet (1558-1619), kapelaan

Literatuur 
Marc Jacobs, Parateksten, netwerken en conventies in de Spaanse Nederlanden en Franche-Comté (1621-1678): de familie Chifflet uit Besançon, onuitgegeven proefschrift, Vrije Universiteit Brussel, 1999
Laurence Delobette en Paul Delsalle, "Tableau simplifié des principaux Chifflet", in: Autour des Chifflet. Des origines de l'érudition en Franche-Comté, 2007, p. 15-16. 

Franse familie
Geschiedenis van Franche-Comté
Stamboom